Hittle ist der Familienname folgender Personen:

 Lloyd Hittle (1921–2012), US-amerikanischer Baseballspieler
 Timothy Hittle (* 1958), US-amerikanischer Animator